E201 bzw. E 201 steht für:
 Europastraße 201, irische Europastraße
 Natriumsorbat (Lebensmittelzusatzstoff-Nummer)

E201